Алексей Петрович Петров (1863—1892) — русский -.

Биография
Родился в 1863 году; по окончании образования он некоторое время служил в Комитете иностранной цензуры, но потом всецело отдался литературной деятельности.

Начав работать под руководством Ипполита Фёдоровича Василевского в «Стрекозе», он затем стал работать самостоятельно. 

Помещал свои сценки и юмористические фельетоны по текущим вопросам петербургской жизни во многих петербургских и одесских газетах и юмористических журналах под псевдонимами: «Точка», «Шут», «Фигаро» и другими. Чаще всего печатался в «Шуте», «Петербургском листке» (с 1885 года), «Новостях» и «Русской жизни». Летом 1892 года был неофициальным редактором журнала «Петербургская жизнь».

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Литераторских мостках.

Примечания

Литература 
 
 

Русские писатели по алфавиту
Похороненные на Литераторских мостках